

Patronyme 

André Penvern (1947-), un acteur français.
Armand Penverne (1926-2012), un footballeur international français puis entraîneur.
Roger Penverne (1918-1945), un pilote de chasse français.

Divers 
Chapelle de Penvern, sur le territoire de la commune de Trébeurden, dans le département des Côtes-d'Armor, en Bretagne.
Château de Penvern, situé dans la commune de Persquen, dans le département du Morbihan, en Bretagne.

Patronyme breton